Неогублённый (неогу́бленный) гласный заднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, употребляющийся в некоторых языках. В МФА для обозначения этого звука используется знак ʌ, в X-SAMPA — V.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные средне-нижнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные заднего ряда